Слудка — название населённых пунктов в России:
 Слудка — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Слудка — деревня в Ленском районе Архангельской области.
 Слудка — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Слудка — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Слудка — село в Вятскополянском районе Кировской области.
 Слудка — деревня в Зуевском районе Кировской области.
 Слудка — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Слудка — деревня в Опаринском районе Кировской области.
 Слудка — село в Ильинском районе Пермского края.
 Слудка — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Слудка — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Слудка — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Слудка — село в Прилузском районе Республики Коми.
 Слудка — сельское поселение в Прилузском районе Республики Коми
 Слудка — село в Сыктывдинском районе Республики Коми.
 Слудка — сельское поселение в Сыктывдинском районе Республики Коми
 Слудка — деревня в Пригородном районе Свердловской области.
 Слудка — деревня в Вавожском районе Удмуртской Республики.

См. также 

 Верхняя Слудка